Дэвид Уильям «Дейв» Коуэнс (; род. 25 октября 1948 года, Ньюпорт, Кентукки) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Спортивная карьера 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в университете Флориды, в 1970 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером командой «Бостон Селтикс». Позже выступал за команду «Милуоки Бакс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. В сезонах 1973/1974 годов и 1975/1976 годов Коуэнс стал чемпионом НБА в составе Бостона. Семь раз (1972—1978) принимал участие в матче всех звёзд НБА. В 1973 году признавался MVP НБА и MVP матча всех звёзд НБА. Три раза включался во 2-ю сборную всех звёзд НБА (1973, 1975—1976). Один раз включался в 1-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1976), а также два раза — во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1975, 1980). В 1971 году признавался новичком года НБА и включался в 1-ю сборную новичков НБА. За ним в «Селтикс» закреплён номер 18. Всего за карьеру сыграл 766 игр, в которых набрал 13 516 очков (в среднем 17,6 за игру), сделал 10 444 подбора, 2910 передач, 599 перехватов и 488 блок-шотов. В 1991 году Коуэнс был включён в Зал славы баскетбола. После завершения карьеры тренировал команды «Шарлотт Хорнетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В 1996 году был включён в список 50 величайших игроков в истории НБА. В октябре 2021 года Коуэнс снова был отмечен как один из величайших игроков лиги всех времен, будучи включенным в команду, посвященную 75-летию НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика в NBA на сайте Basketball-reference.com
 Тренерская карьера в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Флорида Стэйт Семинолз» (баскетбол)
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Бостон Селтикс»
Тренеры «Сан-Антонио Спёрс»
Тренеры «Шарлотт Хорнетс»
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»
Тренеры «Чикаго Скай»
Тренеры «Детройт Пистонс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами